Songbook – album kompilacyjny Gorana Bregovicia
 Songbook – album koncertowy Chrisa Cornella
 Songbook – album kompilacyjny Robbiego Williamsa
 Songbook 2000–2013 – album studyjny Krzysztofa Herdzina